

Astronomia 
 5334 Mishima – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Mishima - Una vita in quattro capitoli (Mishima) – film del 1985 diretto da Paul Schrader

Persone 
 Yukio Mishima – scrittore giapponese

Toponimi giapponesi 
 Mishima – isola della baia di Hakata, Fukuoka
 Mishima – cittadina della prefettura di Fukushima
 Mishima – villaggio della prefettura di Kagoshima
 Mishima – cittadina della prefettura di Niigata
 Mishima – città della prefettura di Shizuoka
 Mishima – distretto della prefettura di Osaka

Altro 
 Heihachi Mishima – personaggio immaginario della serie Tekken
 Jinpachi Mishima – personaggio immaginario della serie Tekken
 Kazuya Mishima – personaggio immaginario della serie Tekken
 Yūki Mishima – personaggio del videogioco Persona 5